Northland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northland Township (Polk County, Minnesota)
 Northland Township (St. Louis County, Minnesota)
 Northland Township (North Dakota)